Антигонос (Донос) Холерис () е гъркомански революционер, деец на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония от началото на XX век.

Биография 
Донос Холерис е роден в леринското село Баница, тогава в Османската империя. Учи в гръцко основно училище в родното си село и след това във Великата народна школа в Цариград. През юни 1907 година дядо му Трифон Холерис е убит на селския площад от дейци на ВМОРО, след което Донос Холерис става четник при Ставро Кочев. Сътрудничат си с андартския капитан Николаос Андрианакис.

През 1908 година Донос Холерис заминава за Атина, а през 1910 година се завръща във вътрешността на Македония със собствена чета. През 1911 година убива българския революционер Стати Стоян Тасев. Участва в Балканската война срещу турците, а в Междусъюзническата война формира група, чиято цел е да унищожи четите на ВМОРО в района. През юли 1913 година Донос Холерис е убит в сражение с четата на Васил Чекаларов.

Бележки 

Гъркомани
Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Баница (Леринско)
Загинали през Междусъюзническата война
Починали в Баница (Леринско)